Standaardisatie
Norm (standaard), een industriële standaard

Wiskunde
meetkunde: 
 loodrecht, bijvoorbeeld een normaalvector is een vector loodrecht op een gegeven kromme of oppervlak, een loodlijn; 
een normale matrix heeft onderling loodrechte eigenvectoren

topologie:
 een scheidingsaxioma (ook  genoemd) waaraan sommige topologische ruimten voldoen

kansrekening:
 een toevalsvariabele is normaal verdeeld als z'n kansverdeling een normale verdeling is 

algebra:
 een deelgroep is normaaldeler als deze een quotiënt is voor een factorgroep
 een normale Lichaamsuitbreiding (Ned) / Velduitbreiding (Be) 

Scheikunde
Normaal (eenheid), een eenheid van normaliteit

Psychologie
Neurotypisch

Ethiek
 Norm (sociale wetenschappen), 
Normen en waarden, de omgangsvormen en principes

Muziek
Normaal (popgroep), een Nederlandse popgroep

Zie ook 
Normal (doorverwijspagina)